În istoria Ungariei au existat două bătălii la Isaszeg:
 Bătălia de la Isaszeg (1265)
 Bătălia de la Isaszeg (1849)

Isaszeg
Dezambiguizare